Die Abkürzung NDR steht für:

 Norddeutscher Rundfunk, eine Landesrundfunkanstalt
 NDR Fernsehen, ein Fernsehprogramm
 IATA-Flughafencode für Flughafen Nador, Marokko 
 Nasch Dom Rossija (dt. Unser Haus Russland), eine ehemalige politische Partei in Russland
 Nautical Data Recorder, siehe Voyage Data Recorder
 negative dynamic resistance, ein negativer differentieller Widerstand in der Mikroelektronik
 Německá demokratická republika, der tschechische Name der Deutschen Demokratischen Republik
 Network Digital Recorder, ein digitaler Video-Recorder in einem Netzwerk oder in der Cloud
 Neue Deutsche Rechtschreibung, siehe Neuerungen der deutschen Rechtschreibreform von 1996
 Non Delivery Report, englisch für Verlustanzeige; siehe auch Bounce Message
 Non-Destructive Read, englisch für zerstörungsfreies Lesen von Speichermedien

NDR